Томпсон, Гарри:

 Томпсон, Гарри (1840—1906) — американский художник.
 Томпсон, Гарри (род. 1959) — английский футболист.